Der Sydney-Marathon ist ein Marathon, der seit 2001 in Sydney in Australien stattfindet.

Organisation 
Neben dem Marathon werden auch ein Halbmarathon, ein 9-Kilometer-Lauf sowie ein 3,5-Kilometer-Lauf ausgetragen.

Im September 2019 wurden im Rahmen der 19. Austragung des Marathons sowie bei den Männern wie auch den Frauen neue Streckenrekorde eingestellt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:07:03 h, Moses Kibet, , 2022
 Frauen: 2:24:33 h, Stella Barsosio, , 2019

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 marathonguide.com

Einzelnachweise 

Marathon
Marathon mit Halbmarathon
Erstveranstaltung 2001
Laufveranstaltung in Australien